Il marchese del Grillo –  film del 1981 diretto da Mario Monicelli
 Il marchese del Grillo – operetta di Giovanni Mascetti del 1889
 Il marchese del Grillo – romanzo di Luca Desiato del 1981
 Marchese del Grillo – nobile italiano